Rozváděč (také rozvaděč) může být:

 technický přístroj, kterým je rozváděno nějaké médium či energie – řídící součást nějakého technického rozvodu
 rozvaděč (elektrotechnika) – v elektrotechnice rozvodné zařízení pro rozvod elektrické energie, ve kterém ochranné, spínací, měřící, signalizační a ovládací přístroje a nosné konstrukce tvoří jednotný technický celek
 distribuční rozváděč
 elektroměrový rozváděč
 podružný rozváděč
 domovní rozváděč
 rozvaděč (strojnictví) – ve strojnictví jde o zařízení určené pro rozvod energií či médií do strojů nebo i jiných technických zařízení či technologických celků
 brzdový rozvaděč – pneumatický přístroj, součást samočinné tlakové brzdy železničních kolejových vozidel; jeho hlavní funkcí je převádět pokles tlaku vzduchu v průběžném potrubí vlaku na nárůst tlaku v brzdových válcích (a naopak)
 kabelový rozvaděč – zařízení užívané v telekomunikacích

Související články 
 rozvodna
 přivaděč

Externí odkazy 
 Jištění proti zkratu a zkratová odolnost rozváděčů nn  
 Elektrické charakteristiky rozváděčů